Chojnik bezeichnet:

 Chojnik (Berg), Bergkuppe im Riesengebirge
 Burg Chojnik, Festungsanlage im Riesengebirge
 Chojnik (Sośnie) (dt. Honig), Ortschaft der Landgemeinde Sośnie, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen